Szwedki na mistrzostwach Europy w curlingu startują nieprzerwanie od pierwszych zawodów w 1975. Od początków zaliczana jest do ścisłej czołówki w rywalizacji o medale i obecnie jest najbardziej utytułowanym krajem.

Reprezentację kraju wyłaniają mistrzostwa Szwecji, wielokrotnie zdarzało się, że kilka lat z kolei wygrywała ta sama drużyna np. Elisabeth Branäs, Elisabeth Högström, Elisabet Gustafson (z domu Johansson) i w ostatnich latach Anette Norberg.

Wyniki

Reprezentacja

Mecze 

Reprezentacja
Szwecja, kobiety
Curling